Политические убеждения Адольфа Гитлера весьма противоречивы.

Его труды и методы пропаганды были часто адаптированы к сиюминутным потребностям и обстоятельствам, хотя очевидны и некоторые устоявшиеся темы, в том числе антисемитизм, антикоммунизм, антипарламентаризм, немецкий экспансионизм, вера в превосходство «арийской расы» и радикальная форма немецкого национализма.

Его взгляды были более или менее сформированы в течение трех периодов:

1. Годы в Вене и Мюнхене до Первой мировой войны. В это время он брал, как пример, националистически ориентированные политические памфлеты и антисемитские газеты из-за недоверия к ведущим газетам и политическим партиям.

2. Годы после поражения Германии в Первой мировой войне.

3. 1920-е годы. Адольф Гитлер находился под влиянием Бенито Муссолини, назначенного премьер-министром Италии в октябре 1922 году после его «Похода на Рим».

Немецкая рабочая партия

Mein kampf (Майн кампф) 
В феврале 1924 года Гитлер предстал перед особым народным судом в Мюнхене по обвинению в государственной измене. Он использовал трибуну суда как возможность распространить своё послание по всей Германии. Во время судебного разбирательства Гитлер обсуждал политическое лидерство, и заявил, что руководство людьми - не вопрос политической науки (Staatswissenschaft), а врождённая способность государственного управления (Staatskunst). Обвиняемый заявил, что из десяти тысяч политиков внимания достоин только один Бисмарк,  родившийся с этим даром. Далее он заявил, что не Карл Маркс взволновал массы и зажег русскую революцию, а Владимир Ленин, который обращался не к разуму людей, а к их чувствам. Воодушевляющие речи во время суда сделали Гитлера знаменитым, хотя и не повлияли на приговор. В апреле 1924 года он был приговорён к пяти годам тюремного заключения и перепровожден в тюрьму Ландсберг. Там заключенный встретил дружеское отношение к себе со стороны симпатизирующих охранников, смог получать письма от множества фанатов, включая денежные средства и другие формы помощи. В 1923 и 1924 годах в Ландсберге Гитлер продиктовал первый том «Майн кампф» («Моя борьба» ) своему заместителю Рудольфу Гессу. Первоначальное название книги «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости» было сокращено до «Моя борьба». 

Книга, посвящённая члену Общества Туле Дитриху Эккарту, явилась автобиографией и изложением идеологии автора. В «Майн кампф» Гитлер подробно рассказывает о своей юности, первых днях в нацистской партии, общих идеях в политике, в том числе о преобразовании немецкого общества в общество, основанное на расе. В книге отчетливо прослеживаются некоторые пассажи, подразумевающие геноцид. Изданная в двух томах в 1925 и 1926 годах, за следующие семь лет было продано 228.000 экземпляров. В 1933 году, первый год правления Гитлера, было продано уже 1.000.000 копий. Книга являлась справочником, дающим представление о мировоззрении Гитлера, о которого он не отступал на протяжении всей жизни. 

В книге автор признается, что в детстве мало интересовался политикой, поскольку у него были амбиции стать художником. Как и другие мальчики в Австрии, он был привлечён к пангерманизму, но его интеллектуальные занятия были в основном дилетантскими. Гитлер изображает себя прирождённым лидером, заинтересованным в рыцарских приключениях и исследованиях. К 11 годам Гитлер стал националистом, интересующимся историей. 

Гитлер не закончил среднюю школу, бросив её к 16 годам, и посвятил внимание творческим занятиям, которые привели его в 1905 году в Вену. Именно в Вене, как позже заявит Гитлер, он извлёк тяжелые уроки и понял, что жизнь есть критическая борьба между сильными и слабыми, где принципы гуманности не имеют значения, поскольку всё сводится к «победе и поражению».

Пока Гитлер находился в заключении в тюрьме Ландсберг и писал Mein Kampf, его регулярно посещал уважаемый ветеран Первой мировой войны, генерал-майор доктор Карл Хаусхофер, заведующий кафедрой военной науки и географии в Мюнхенском университете. Эти встречи состояли из лекций и академических брифингов по геополитике, которые наверняка касались нацистского идеала Lebensraum и, вероятно, повлияли на взгляды Гитлера, изложенные в Mein Kampf.  Возможно, подтверждая утверждения Гитлера, Хаусхофер придерживалась теории о том, что Германия потерпела поражение в Великой войне из-за отсутствия достаточного пространства и автаркии.  Континентальное пространство и необходимость обильных пахотных земель сформировали важное различие между тем, как Британская империя расширила свое влияние за счёт морской мощи и экономики, и тем, как Гитлер намеревался добиться господства посредством территориальной экспансии за счёт покоренных народов. Гитлер считал, что Германия имеет право захватить обрабатываемую землю в России, поскольку земля принадлежит тем людям, которые готовы обрабатывать ее «усердно», а не ленивым, некомпетентным людям, недостойным владеть ею. Описывая русских в самых резких выражениях, одновременно давая понять, что немецкий народ более заслуживает в силу своего якобы превосходного интеллекта, Гитлер заявил: «Преступно просить умный народ ограничивать своих детей, чтобы потом ленивые и глупые люди буквально осквернили собой гигантскую поверхность земли».  Предвещая эту нацистскую цель, Гитлер писал в «Майн кампф»: «Без учёта традиций и предрассудков Германия должна найти в себе мужество собрать наш народ и его силы для продвижения по пути, который выведет этот народ из его нынешней ограниченной жизни, даст новое пространство и почву, и, следовательно, освободит его от опасности исчезновения с земли или служения другим в качестве рабской нации».  В этом смысле социальный дарвинизм и география слились в сознании Гитлера.

Многие историки утверждают, что сущность Гитлера и его политическую философию можно обнаружить в «Майн кампф». Историк Джеймс Джолл однажды заявил, что Майн Кампф составляет «все убеждения Гитлера, большую часть его программы и большую часть его характера».  По словам Андреаса Хиллгрубера, в тексте «Майн кампф» очевидно изложено ни что иное, как суть программы Гитлера.  Одна из главных целей Гитлера заключалась в том, чтобы Германия стала «мировой державой» на геополитической арене, или, как он заявил, «она вообще не будет продолжать существовать».  Биограф Иоахим Фест утверждал, что «Майн Кампф» содержит «удивительно точный портрет своего автора». 

В своём печально известном фолианте Гитлер классифицировал людей по их физическим характеристикам, утверждая, что немецкие или нордические арийцы занимают верхние строчки иерархии, а низшие должности распределяются среди евреев и цыган. Гитлер утверждал, что доминируемые люди извлекают выгоду из обучения у высших арийцев, и писал, что евреи сговорились помешать этой «господствующей расе» по праву править миром, разбавляя её расовую и культурную чистоту и призывая арийцев верить в равенство, а не в превосходство и неполноценность. В «Майн кампф» Гитлер описывает борьбу за мировое господство, продолжающуюся расовую, культурную и политическую битву между арийцами и евреями, необходимое расовое очищение немецкого народа и необходимость германской имперской экспансии и колонизации на восток.  Согласно Гитлеру и другим пангерманским мыслителям, Германии необходимо было получить дополнительное жизненное пространство (Lebensraum), которое должным образом поддерживало бы «историческую судьбу» немецкого народа. Это была ключевая идея, которую он сделал центральной в своей внешней политике.  Гитлер писал в «Майн кампф» о своей ненависти к тому, что он считал двойным злом мира, а именно к коммунизму и иудаизму. Он заявлял, что целью было искоренить их в Германии, и, кроме того, подчеркнул свое намерение объединить всех немцев в процессе их уничтожения.

Сочинения и методы Гитлера часто были адаптированы к потребностям и обстоятельствам, хотя были некоторые устойчивые темы, в том числе антисемитизм, антикоммунизм, антипарламентаризм, немецкое жизненное пространство (Lebensraum), вера в превосходство «арийской расы» и крайняя форма немецкого национализма. Гитлер лично утверждал, что борется против «еврейского марксизма».

Гитлер формально отказался от австрийского гражданства 7 апреля 1925 года, но получил немецкое гражданство лишь спустя почти семь лет, в 1932 году. Это позволило ему баллотироваться на государственную должность. Гитлер находился под влиянием Бенито Муссолини, который был назначен премьер-министром Италии в октябре 1922 года после своего «похода на Рим». Во многих отношениях Гитлер олицетворяет «силу личности в политической жизни», как отмечал Фридрих Майнеке. Он сыграл важную роль в самой структуре политической привлекательности нацизма и его проявлений в Германии. Взгляды Гитлера были настолько важны, что сразу же повлияли на политику нацистской Германии. Он утверждал Führerprinzip («принцип лидера»). Принцип основывался на безусловном подчинении всех подчинённых своему начальству. Гитлер рассматривал партийную структуру, а затем и структуру правительства, как пирамиду, на вершине которой находится он - непогрешимый лидер.

Гитлер твёрдо верил, что сила «воли» имеет решающее значение при определении политического курса нации, и соответственно рационализировал свои действия. Учитывая, что Гитлер был назначен «лидером Германского Рейха на всю жизнь», он «олицетворял верховную власть государства и, как представитель немецкого народа», его роль заключалась в определении «внешней формы и структуры Рейха». С этой целью политическая мотивация Гитлера состояла из идеологии, сочетающей традиционный немецкий и австрийский антисемитизм с интеллектуализированной расовой доктриной, основанной на смеси кусочков социального дарвинизма и идей Фридриха, в основном полученных из вторых рук и лишь частично понятых.

Примечания

Литература 
 
 Haffner, Sebastian, The Meaning of Hitler (first published in German in 1978)
 Hitler, Adolf, Mein Kampf (first published in German in 1925)
 The History Place: The Rise of Adolf Hitler 
 
 
 
 
 

Гитлер
Адольф Гитлер
Нацизм